Saint-Ignace (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Localités
 Saint-Ignace (Michigan) est une ville du Michigan, aux États-Unis.
 Cap-Saint-Ignace est une municipalité du Québec, au Canada.
 Saint-Ignace-de-Loyola est une municipalité de paroisse du Québec, au Canada.
 Saint-Ignace-de-Stanbridge est une autre municipalité de paroisse du Québec, au Canada.
 Saint-Ignace est un village du comté de Kent, dans le Nouveau-Brunswick (Canada).
Saint-Ignace-du-Lac (1914-1931) est une ancienne municipalité de la région de Lanaudière, au Québec, au Canada.

Édifices

Autres
 Henri de Saint-Ignace est le nom en religion d'un prêtre carme wallon, Henri d'Aumerie, né à Ath, Belgique (1630-1719)
 La fève de Saint-Ignace est la graine de la Strychnos ignatii, un petit arbuste des Philippines.

Voir aussi
 Plouigneau (Paroisse de Saint-Ignace) est une commune du Finistère, en France.

Références